NGC 4428-2 (другое обозначение — MCG -1-32-12) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Дева.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

4428
Дева (созвездие)